Czeglédi György (?–1584) református lelkész
 Czeglédi György (17. század) heidelbergi peregrinus
 Czeglédi György borász, hegybíró